Refseth ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Refseth (* 1965), norwegische Ideengeschichtlerin und Leiterin des Norsk Filminstitutt
 Karl Ivar Refseth (* 1977), norwegischer Jazzmusiker